Planchon se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Gustav Planchon
 Jules Émile Planchon